Čou je čínské příjmení , k roku 2007 desáté nejčastější příjmení v ČLR.

Známí nositelé příjmení Čou:
 Císařovna vdova Čou (1430–1504) – jedna z konkubín císaře říše Ming Jing-cunga, matka císaře Čcheng-chuy
 Čou Čchen (1450/60–1535) – čínský malíř
 Čou En-laj (1898–1976) – čínský komunistický politik, dlouholetý místopředseda ÚV KS Číny a předseda vlády ČLR
 Čou Jung-kchang (* 1942) – čínský komunistický politik, 2007–2012 člen stálého výboru politbyra ÚV KS Číny
 Čou Kuang-čao (* 1929) – čínský jaderný fyzik, předseda Čínské akademie věd
 Čou Liang-kung (1612–1672) – čínský úředník, básník, esejista a historik
 Čou Lu-lu (* 1988) – čínská vzpěračka
 Čou Po († 169 př. n. l.) – čínský generál, v počátcích říše Chan nejvyšší velitel tchaj-wej a nejvyšší rádce čcheng-siang
 Čou Po-čchi (1298–1369) – čínský kaligraf, básník a malíř jüanského období.

Reference 

Čínská příjmení